Perdiccas (en grec ancien ) est un nom d'origine grecque qui peut désigner :

Personnalités 
 Perdiccas  de Macédoine, fondateur de la dynastie des Argéades () ;
 Perdiccas II de Macédoine († 413 av. J.-C.) ;
 Perdiccas III de Macédoine, oncle d'Alexandre le Grand († 359 av. J.-C.) ;
 Perdiccas, général d'Alexandre le Grand, l'un des diadoques.
 « Perdiccas » est un pseudonyme utilisé par Paul-Jean Toulet et Curnonsky pour signer deux romans qu'ils écrivirent en collaboration.

Toponymes 
 Perdikkas est le nom d'un village du nome de Kozani, dans le dème (ancienne province) d'Éordée en Grèce, où a été mis au jour le squelette du plus vieux mammouth (Archidiskodon meridionalis) d'Europe.
 Perdika est le nom d'une commune dans l'ancienne préfecture de Thesprotie (Épire, Grèce).

Homonymie dynastique